Малу Рошу има више значења:

 Малу Рошу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Малу Рошу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Малу Рошу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији